— японская идол-группа, продюсируемая поэтом-песенником Ясуси Акимото. Основанная в марте 2017 года, она стала шестой японской сестринской-группой AKB48. Группа названа в честь региона Сетучи и является первой группой семейства AKB48, у которого есть театр на борту корабля. Группой владеет совет по туризму региона Сэтоути и она активно участвует в их усилиях по продвижению. Группа дебютировала в январе 2018 года с синглом «Kurayami».

Группа базируется на корабле, курсирующем между семью префектурами так называемого  — Хёго, Окаямой, Хиросимой, Ямагути, Эхимэ, Кагавой и Токусимой.
Капитан группы STU48 — Нана Окада. С 2020 года, капитаном группы становится Мицуки Имамура.

История 
О создании STU48 было объявлено в октябре 2016 года.

22 февраля было объявлено, что Нана Окада из AKB48 и Рино Сасихара из HKT48 будут одновременно участницами STU48 и, соответственно, будут занимать должности капитана и менеджера театра.
В апреле Setouchi Destination Marketing Organization (DMO), совет по туризму региона Сетучи, объявил о своей поддержке STU48 в форме капиталовложений, поддержки развития бизнеса и помощи в координации с местными органами власти.
Первый клип от STU48 был выпущен в июне 2017 года.

16 января в шоу , основанный на AKBingo! и был организован комедийным дуэтом Maple Chogokin и начал выходить на Nippon TV. Состоит из 11 серий.

14 апреля менеджер театра STU48 Манабу Ямамото представил корабль, который будет использоваться для театра STU48, и объявил, что корабль начнет работать летом 2018 года. Однако из-за наводнения в Японии в 2018 году и других факторов дата запуска была перенесена на весну 2019 года.

В июле было объявлено, что их второй сингл, который изначально планировалось выпустить 29 августа, также был отложен из-за наводнения. Позднее было подтверждено, что новая дата выпуска - 13 февраля 2019 года. 
В октябре группа объявила о создании пяти «внеклассных» подразделений. В отличие от подразделений своих сестринских групп, которые в основном исполняли музыку, каждое из этих подразделений сосредоточивалось на разных видах деятельности.

В ноябре группа получила свою первую награду на 60-й церемонии вручения премии Japan Record Awards, в номинации «Лучший новый артист». Они первая группа семейства AKB48, удостоенная этой награды.
25 декабря группа выпустила свой первый путеводитель для участников под  под названием .. 26 декабря был выпущен видеоклип на их второй сингл с заглавной песней «Kaze wo Matsu», снятый в качестве длинного кадра с беспилотным квадрокоптером в Ономити, Хиросима.

13 февраля 2019 года STU48 выпустили свой второй сингл «Kaze wo Matsu» в пяти версиях. Бонусный контент включал DVD с изображением участниц, моделирующих реальную форму школ Сетути. По данным Oricon, продажи за первую неделю достигли 276 316 копий, что вдвое больше, чем у их дебютного сингла.

16 апреля недавно модернизированный корабль группы STU48-go был официально спущен на воду на церемонии ввода в эксплуатацию в порту Хиросимы. Мероприятие транслировалось в прямом эфире в Showroom, и на нем присутствовали губернатор префектуры Хиросима Хидехико Юдзаки и другие правительственные чиновники. STU48 впервые выступили вживую в корабельном театре в тот вечер с оригинальной постановкой под названием «GO! GO! Little SEBIRDS!!».

2 июня в эпизоде STU Imousu TV было объявлено, что 31 июля выйдет третий сингл группы. Заглавную песню будут исполнять все 29 активных участниц и трейни (Фу Ябусита будет отсутствовать, так как она была в перерыве по состоянию здоровья), и у каждого подразделения будут свои песни. 2 июля был выпущен видеоклип на заглавную песню «Daisuki na Hito».

3 декабря к группе присоединились 24 новых члена в качестве стажеров второго поколения. Их дебютное выступление состоялись 21 и 22 декабря на STU48-go.

11 января 2020 года в театре STU48 впервые был показан второй оригинальный сценический спектакль под названием «Bokutachi no Koi no Yokan», спродюсированный тогдашним капитаном Нана Окада. на STU48-go, который в то время стоял в порту Хиросимы. В спектакль вошла песня «Teokure Caution», айдол-группы, спродюсированной бывшей участницей STU48 и HKT48 Рино Сасихара. В нескольких интервью разные участницы отмечали, что постановка была «интересной» и «сложной для выражения», поскольку есть несколько песен на темы, незнакомые группе, такие как «королевы и рабы» (доминирование и подчинение) и Юри, но также хороший опыт обучения.

18 января во время концерта STU48 в мэрии Tokyo Dome Нана Окада объявила, что уйдет с поста капитана группы и назначила Мицуки Имамура своим преемником, а Акари Фукуда - заместителем капитана, но сохранит свое одновременное членство. 
28 марта в связи с пандемией COVID-19 празднование третьей годовщины STU48 было проведено в прямом эфире на видеосервисе Niconico. Также было объявлено, что пятый сингл выйдет 27 мая.
4 июня STU48 объявил об обновлении саб-юнитов, включая формирование сестринских саб-юнитов существующим для обучения второго поколения.

В июле STU48 запустили библиотеку Сетути, «онлайн-салон», где фанаты могут узнать и обсудить регион Сетути.

1 декабря Юра Икеда и Нана Окада заняли первое и третье места в 3-м конкурсе вокалистов группы №1 AKB48. Хонока Яно также вошла в восьмерку финалистов. Среди шести групп AKB48 Group, у STU48 было больше всего участниц, вышедших в финал с семью участницами: Юра Икеда, Хонока Яно, Нана Окада (представляли как STU48, так и AKB48), Айко Кодзима, Ариса Минокос, Махина Танигути и Сара Симидзу.

15 января 2021 года STU48 провели концерт в Nippon Budokan .

Корабельный театр

Состав

Дискография

Синглы

Приём 
В статье от 23 января 2019 года Tokyo Sports отметили, что STU48 имеют «самый высокий уровень сценического мастерства» в группах AKB48, и что многие из его участниц имеют «аккуратный» имидж, аналогичный образу Nogizaka46. Поскольку Nogizaka46 и другие группы серии «Сакамати» не имеют собственных театров, у STU48 есть возможность завоевать расположение фанатов, которые хотят более тесного взаимодействия посредством своих регулярных театральных выступлений. В статье также предсказывалось, что скандал с NGT48, вспыхнувший ранее в том же месяце, может привести к тому, что фанаты этой группы переключатся на STU48, отчасти из-за «неприязни капитана Наны Окады к беспорядкам» и «способности держать участниц в дисциплине».

Награды и номинации 
В следующей таблице перечислены некоторые из основных наград, полученных группой.

См. также 
 AKB48
 NMB48
 HKT48
 JKT48
 NGT48
 SKE48
 BNK48
 MNL48
 AKB48 Team TP
 AKB48 Team SH
 SGO48
 CGM48
 DEL48

Примечания 

Гёрл-группы Японии
Идол-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2017 году